Cette liste recense les éléments du parc du Regio 2N, matériel roulant de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) circulant depuis 2014 sur les réseaux TER et, depuis 2018, sur le réseau Transilien.

État du matériel

Classement par Supervision technique de flotte (STF)

Listes par séries

Liste des Z 55500 

Cette liste traite des Z 55500, l'une des versions du Regio 2N.

Note : rame 117M, rame d'essais train autonome

Liste des Z 56300 

Cette liste traite des rames Z 56300, version des Regio 2N équipées du pantographe « Midi » (ZC 81 ou ZC 83), pour courant continu , sous caténaire midi, à , d'une longueur de 81 ou , numérotées de  à .

Liste des Z 56500 

Cette liste traite des Z 56500, version du  à , bicourant et autorisée à .

Liste des Z 56600 

Cette liste traite des Z 56600, version grand confort du Regio 2N (dit Omneo Premium) conçue pour la région Normandie et dont la vitesse limite est de .

Liste des Z 56700 

Cette liste traite des Z 56700, version grand confort du Regio 2N (dit Omneo Premium) conçue pour la région Centre-Val de Loire et dont la vitesse limite est de .

Liste des Z 57000 

Cette liste traite des Z 57000, version du Regio 2N circulant sur le réseau Transilien.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel moteur de la SNCF
 Transilien
 Livrées SNCF
 Île-de-France Mobilités

Regio 2N
Automotrice SNCF
Matériel roulant du TER
Matériel roulant du TER Hauts-de-France
Matériel roulant du TER Nouvelle-Aquitaine
Matériel roulant du TER Auvergne-Rhône-Alpes
Matériel roulant du TER Bretagne
Matériel roulant Transilien